El término 4K (también 4-K o 4k) puede referirse a:

 4K, el tamaño del sector de disco;
 4K, el virus informático en sistemas DOS;
 la resolución 4K, un estándar emergente para resolución de imagen en el cine digital y en infografía; el nombre deriva de la resolución horizontal, la cual es aproximadamente de 4000 píxeles;
 a 4K UHDTV (2160p), la resolución usada en la industria de la televisión digital, representada por el conteo de píxeles verticales;
 4K, un nombre alternativo para Cuatro Cabezas, una productora argentina de televisión independiente.